Das Herreneinzel der Australian Championships 1968  war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Roy Emerson.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Championships auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1968